Arbiter steht für
 eine elektronische Schaltung, siehe Arbiter
 eine Logik für Warteschlangen
 einen englischen Geschäftsmann, siehe Ivor Arbiter
 das Cognomen des römischen Politikers Titus Petronius
 im juristischen Sinne steht Arbiter für einen Vermittler, bzw. Schiedsrichter, siehe Mediation (Arbitration) oder Schiedsverfahren
Arbiter (Schrift), von Aldo Novarese für H. Berthold AG, 1989